Ямуга — топоним в Московской области России:
 Ямуга — река, левый приток реки Сестры.
 Ямуга — железнодорожная платформа на участке Москва — Тверь главного хода Октябрьской железной дороги.
 Ямуга — деревня (ОКАТО 46 221 873 001).
 Ямуга — посёлок (ОКАТО 46 221 873 002).